Durante os dois primeiros séculos da Dinastia Qing, existiram dois tipos de organizações militares: o Exército das Bandeiras e o Exército Verde.

O Exército das Bandeiras (também conhecido como Baqi ou Exército das Oito Bandeiras), era formado por integrantes oriundos de famílias com tradição militar. Esse tipo de organização militar já existia antes da penetração manchu na região protegida pela Grande Muralha, sendo, portanto, mais antiga. Este tipo composto principalmente por integrantes da etnia manchu, mas também era significativa a presença de mongóis e outras minoria étnicas. Depois que a Dinastia Qing estabeleceu seu poder sobre a China, a maior parte do Exército Bandeira foi concentrada em guarnições nos arredores de Pequim, outros contingentes estavam estacionados no nordeste, onde habitavam os manchus, e em pontos estratégicos nas províncias e ao longo da fronteira norte. 

O Exército Verde ou Lüying era composto principalmente por militares da etnia han, e era inspirado na organização militar que existia na época da Dinastia Ming. Seu papel principal era a manutenção da ordem local, portanto, seus contingentes foram espalhados por todo o país, em pequenas guarnições.

Um dos objetivos da manutenção de dois tipos distintos de organização militar era evitar golpes militares. O Exército Verde tinha o dobro do efetivo do Exército das Bandeiras, mas tinha guarnições menores e estava fragmentado, razão pela qual não poderia enfrentar as guarnições maiores e estrategicamente posicionadas do Exército das Bandeiras.

Dinastia Qing